Utslagsspelet vid Fifa Confederations Cup 2009 var det andra och sista steget i turneringen efter gruppspelet, och genomfördes från 24 juni till 28 juni 2009.

De två bästa lagen från varje grupp (4 totalt) gick vidare till semifinal, där de vinnande lagen, i sin tur, gick vidare till final. De förlorande lagen ur semifinalerna spelade en match om tredjeplats.

Om en match stod lika efter full tid spelades en förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon pausvila. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matchen genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Spelträd

Matcher

Semifinaler

Spanien mot USA 

{{Resultat med trupp|id=ESP-USA
|nr       = 13
|bild     = FIFACC Spain-USA line up.svg
|datum    = 24 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Jozy Altidore Clint Dempsey
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 35369
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
}}

Brasilien mot Sydafrika 

{{Resultat med trupp|id=BRA-RSA
|nr       = 14
|bild     = FIFACC Brazil-South Africa line up.svg
|datum    = 25 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Daniel Alves 
|mål2     =
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 48049
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
}}

Bronsmatch 

{{Resultat med trupp|ramfärg=brons|id=ESP-RSA
|nr       = 15
|bild     = FIFACC Third place match lineup.svg
|datum    = 28 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Dani Güiza Xabi Alonso 
|mål2     =  Katlego Mphela
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 31788
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  =  
}}

Final 

{{Resultat med trupp|ramfärg=guld|id=USA-BRA
|nr       = 16
|bild     = FIFACC Final line up.svg
|datum    = 28 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Clint Dempsey Landon Donovan 
|mål2     =  Luis Fabiano Lúcio
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 52291
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  =  
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Källor

Fotnoter

Fifa Confederations Cup 2009